Miejscowości w USA:
 Smithland – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Woodbury
 Smithland – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Livingston